Soto kan syfta på:

 Soto (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Sōtō – riktning inom den japanska Zen-buddhismen
 Sotos syndrom – ovanlig medfödd sjukdom
 DeSoto – amerikanskt bilmärke 1928–1960

Geografi

Antaktis
 Soto Glacier
 Sotos

Argentina 

 Villa de Soto, ort, Córdoba, 
 Villa de Soto Airport

Curaçao 

 Soto, Curaçao, ort,

Honduras
 Soto Cano Air Base

Mexiko 
 Soto y Gama ,
 Soto la Marina, ort och kommun
 Cañada de Soto (ort)
 Cordón de los Soto
 Ejido Soto y Gama
 Fraccionamiento Núñez Soto
 San José Soto
 San Juan Bautista Lo de Soto
 Wenceslao Victoria Soto , orter
 Los Sotos

Spanien 

 Soto Rei, ort, Asturien, 
 Soto del Barco (kommunhuvudort), Asturien, 
 Soto del Real
 Sotos de Albolafia

Se även
 Soto y Amío
 Soto del Barco 
 Soto en Cameros
 Soto de Cerrato
 Soto de la Vega
 Arroyo del Soto 
 Rincón de Soto,

Sydkorea
 Soto To

Uruguay
 Cañada de Soto, vattendrag

USA
 De Soto, Kansas, stad
 DeSoto Parish , Louisiana, county

Robotskapade Argentinaförgreningar